14-й конгресс Германского шахматного союза проходил с 5 по 19 июня 1904 года в Кобурге.

Соревнование прошло в острейшей борьбе. Участники очень плотно расположились в турнирной таблице: победителей от 7-го места отделило всего одно очко.

Победу в турнире разделили К. Шлехтер, К. Барделебен и Р. Свидерский. В последнем туре Шлехтер блестяще провел атаку в партии против Бернштейна, но в решающий момент, имея две лишние пешки, допустил грубый просмотр и позволил противнику спастись вечным шахом. В результате Шлехтер лишился единоличной победы в турнире.

Наряду с турниром мастеров, проводился побочный турнир, где за победителем А. Нейманом, места заняли М. Видмар, О. Дурас, Р. Шпильман, А. Нимцович.

Турнирная таблица

Примечания

Литература

Ссылки 
 Партии турнира  на сайте www.pgnmentor.com

Шахматные турниры в Германии
Спортивные соревнования в Баварии
1904 год в шахматах